Vadencourt (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Vadencourt (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia